El nombre Huarte puede hacer referencia a:

Huarte, municipio de Navarra, (España)

Personas
Personas con el apellido Huarte:

Félix Huarte Goñi, empresario español de la construcción.
Juan Huarte de San Juan, médico y filósofo español.
Ana María Huarte, esposa de Agustín de Iturbide, emperatriz consorte de México.
Pedro Huarte-Mendicoa, militar e ingeniero aeronáutico español.
Isidro Huarte, político hispano-mexicano.
Daniel Huarte, es un actor español.
Juan Huarte Beaumont, es un industrial español.
Pedro Huarte Iribarren, político español.
Cayetano María Huarte Ruiz de Briviesca, escritor y poeta español.
Fermín Vázquez Huarte-Mendicoa, arquitecto español.
Mónica Huarte, actriz mexicana.
Javier Gúrpide Huarte, ejecutivo empresarial y poeta español.

Otros
Club Deportivo Huarte, club de fútbol de España.
Huarte, empresa constructora, actualmente integrada en OHL, con cotización en la Bolsa española.
Huarte Mendicoa HM-1, avión monoplano monomotor.
Palacio del Marqués de Huarte, en Valencia.
Palacio de Huarte, en Zaragoza.
Palacio del Marqués de Huarte (Tudela), en Tudela.